Esta é uma lista de títulos conquistados pelo Club de Regatas Vasco da Gama nas diversas modalidades esportivas.

Honoríficos

Futebol

Títulos Principais 

(1) O Rio de Janeiro, na época, possuía status de Distrito Federal, equivalente ao de estado.

 Campeão Invicto   Super-Supercampeão   Supercampeão

(1) Organizada em caráter oficial pela CBD, autorizada pela FIFA, sucessora da intercontinental Copa Rio.

(2) Esta edição – a primeira – é considerada como título mundial extraoficial, por ter sido a primeira competição da história e única pré-1960 a reunir, aos moldes da futura Copa Intercontinental, os campeões continentais da Europa e da América, apontadas como as melhores equipes do mundo à época.

(3) Reconhecido pela CONMEBOL como antecedente da Copa Libertadores da América.

(4) Dividido com Botafogo, Corinthians e Santos.

(5) 1934: Campeonato de Amadores e de Segundos Quadros; 1948: Campeonato de Aspirantes e da Divisão Imediata (Reservas); 1966: Taça Raul Guimarães de Aspirantes;  Carioca de Terceiros Quadros: 1922, 1926 e 1930; Carioca de Segundos Quadros - Série B: 1920 e 1922; Carioca de Terceiros Quadros - Série B: 1922;  Torneio Início de Amadores: 1941, 1950, 1951, 1954 e 1955.

(6) 1972: Taça José de Albuquerque; 1973: Troféu Pedro Novaes; 1974: Taça Oscar Wright da Silva; 1975: Taça Danilo Leal Carneiro; 1977: Taça Manoel do Nascimento Vargas Netto; 1980: Taça Gustavo de Carvalho; 1981: Taça Ney Cidade Palmeiro; 1988: Taça Brigadeiro Jerônimo Bastos; 1997: Terceiro Turno do Campeonato Estadual.

Títulos Internacionais 

(7) Torneio com chancela da Federação Norte-Americana, da Associação Californiana e organizado, possivelmente, com apoio da Federação Mexicana e da CONCACAF.

(8) Entregue pelo Jornal dos Sports ao primeiro Campeão da América, pela conquista do Campeonato Sul-Americano de Campeões, maior feito do futebol brasileiro até então.

(9) Entregues em virtude da 2ª colocação na Pequena Taça do Mundo; 3º lugar no Troféu Naranja; 2º lugar na China Bicycle Cup; e 2º lugar no Troféu Presentación Málaga.

(10) Disputado pelo Combinado Vasco-Santos, foi encerrado no quadrangular final. Ficou marcado pela atuação do jovem Pelé com a camisa cruzmaltina, anotando 6 gols.

Torneios Nacionais

Categorias de Base

Futebol Feminino 

(11) Vasco representou a Marinha do Brasil por meio de uma parceria.

(12) Vasco representou a Seleção do estado do Rio de Janeiro.

Categorias de Base

Futebol Paralímpico 
Futebol de 7 PC

(13) Vasco representou o estado do Rio de Janeiro.

Aeromodelismo

Atletismo

Adulto 
Campeonato Sul-Americano/Troféu Atleta Marcos José da Silva Neves: 1989.
Troféu Brasil de Atletismo: (1952, 1953, 1954, 1955, 1958, 1973, 1975, 1976, 1987 e 2000).
Campeonato Brasileiro de Corrida em Montanha - Feminino: (2010 e 2011).
Copa Brasil de Cross Country Feminina: (2000, 2007 e 2017).
Copa Brasil de Cross Country (4 km Individual Feminino): 2005.
Copa Brasil de Cross Country (8 km Individual Feminino): 2005.
Taça Eficiência: (1952, 1953, 1954, 1955, 1958, 1959, 1960, 1961, 1969, 1970, 1973, 1987, 1988, 1991 e 2015).
Campeonato Carioca Geral: (1959, 1963, 1969, 1970, 1999, 2000, 2001, 2002, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019)
Campeonato Carioca Masculino: (1934, 1935, 1938, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1952, 1959, 1962, 1963, 1969, 1970, 1977, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018).
Campeonato Carioca Feminino: (1953, 1954, 1959, 1960, 1963, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1999, 2000, 2001, 2002, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018).
Circuito Carioca de Atletismo: 2003.
Campeonato Carioca de Corrida de Fundo: (1934, 1935, 1938, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1959, 1962, 1963, 1969, 1970, 1977, 1985, 1987 e 1988).
Campeonato Carioca Fita Azul Masculino: (1970 e 1971).
Campeonato Carioca Fita Azul Feminino: 1970.
Campeonato Carioca de Cross-Country - Geral: (2008, 2010, 2011, 2012, 2016 e 2017).
Campeonato Carioca Masculino de Cross-Country: (1933, 1934, 1939, 1940, 1941, 2005, 2008, 2010 e 2011).
Campeonato Carioca Feminino de Cross-Country: (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014).
Campeonato Carioca Feminino de Cross-Country por Equipes: (2013 e 2014).
Campeonato Carioca Feminino de Cross-Country Individual: (2013 e 2014).
Copa Carioca de Cross-Country: 2017.
Circuito Carioca de Cross-Country: 2008.
Campeonato Carioca Adulto Masculino por Equipes: 1977.
Campeonato Carioca Adulto Feminino por Equipes: 1977.
Campeonato Carioca Adulto Masculino Individual: 1977.
Campeonato Carioca Sênior Masculino: (1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1982, 1984, 1985, 1987 e 1988).
Campeonato Carioca Sênior Feminino: (1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1982, 1984, 1985 e 1987).
Campeonato Carioca Sênior de Pentatlo: 1947.
Campeonato Carioca de Provas Combinadas: 2013.
Torneio da Baixada Fluminense - Corrida de Fundo Masculino: 1998.
Torneio Dia Mundial do Atletismo: 2012.
I Maratona do Rio de Revezamento: 2000.
Maratona do Centenário – Masculino 1998.
Maratona do Centenário – Feminino: 1998.
Maratona de Porto Alegre - Feminino: 1999.
Maratona de São Paulo - Feminino: 2000.
Maratona do Rio de Janeiro - Feminino: 2000.
Meia Maratona do Rio de Janeiro - Masculino: 1999.
Meia Maratona do Rio de Janeiro - Feminino: 1999.
Meia Maratona de Natal - Feminino: 1999.
Volta Internacional da Pampulha - Feminino: 2002.
Corrida de Reis - Feminino: 2001.
12 Km Rio de Janeiro - Feminino: 1999.
12 Km Rio de Janeiro - Masculino: 1999.
Corrida do Cabral - 10 Km Masculino: 2000.
Corrida do Cabral - 10 Km Feminino: 2000.
10 Km Nike/Corrida Universitária do Rio de Janeiro: (1999 e 2000).
Festival José Telles da Conceição - Decatlo: 2001.
Troféu Adhemar Ferreira da Silva Masculino: (1994, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003).
Troféu Adhemar Ferreira da Silva Feminino: (1994, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003).
Troféu João Carlos de Oliveira Masculino: (1999, 2000, 2001 e 2002).
Troféu João Carlos de Oliveira Feminino: (1999, 2000, 2001 e 2002).
Troféu Aída dos Santos Masculino: (1994, 1999, 2000, 2001 e 2002).
Troféu Aída dos Santos Feminino: (1994, 1999, 2000, 2001 e 2002).
Troféu Robson Caetano Masculino: (1999, 2000, 2001, 2002 e 2003).
Troféu Robson Caetano Feminino: (1999, 2000, 2001, 2002 e 2003).
Troféu Carioca Feminino: 1994.
Troféu Cidade do Rio de Janeiro: (1993 e 2000).
Troféu André Domingos: 2017.
Troféu Arnaldo Oliveira da Silva: 2017.
Troféu Claudinei Quirino: 2017.
Troféu Cláudio Roberto Souza: 2017.
Troféu Edson Luciano: 2017.
Troféu Robson Caetano: 2017.
Troféu Dia do Trabalho: 1993.
Troféu Secretaria de Esportes e Lazer: 1993
Troféu Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro: (1961, 1973 e 1993).
Troféu Fluminense: 1989.
Troféu Rubens de Araújo: 1989.
Troféu Vasco x Aman: (1968 e 1976).
Troféu Rubens Espazil Pinto: 1963.
Troféu General Orlando Silva: 1963.
Troféu Alfredo Mendes: 1963.
Troféu Emílio Ribas: 1963.
Troféu Sílvio Magalhães: 1963.
Troféu Gilberto Cardoso: (1958, 1959, 1960 e 1961).
Troféu FMA: 1960.
Troféu Álvaro de Oliveira Ribeiro: (1952, 1953 e 1957).
Troféu Mário Márcio Cunha: (1952 e 1953).
Troféu Bento Camargo de Barros: 1953.
Troféu Imprensa: (1952 e 1953).
Troféu Joaquim Duque: 1952.
Corrida Zumbi dos Palmares: 2007.
Corrida da Mulher (Cabo Frio): 2014.
Corrida de Braços Abertos: 2016.
Marambaia Run: 2016.
10ª Corrida de Reconstrução do Célio de Barros - Geral: 2015.
10ª Corrida de Reconstrução do Célio de Barros - Masculino: 2015.
11ª Corrida de Reconstrução do Célio de Barros - Geral: 2015.
11ª Corrida de Reconstrução do Célio de Barros - Masculino: 2015.
11ª Corrida de Reconstrução do Célio de Barros - Feminino: 2015.

Categorias de base 
Juniores/Sub-23

Campeonato Brasileiro Feminino Sub-23: 2017
Campeonato Carioca Masculino: (1942, 1946, 1949, 1955, 1956, 1957, 1959, 1961, 1962, 1984, 2018 e 2019).
Campeonato Carioca Feminino: (1942, 1949, 1953, 1957, 1958, 1982, 1984, 1987, 2017, 2018 e 2019).

Aspirantes (Extinta)

Campeonato Carioca: (1952, 1954, 1959, 1961 e 1969).

Juvenil/Sub-20

Troféu Brasil de Atletismo: 1984.
Copa Brasil de Cross Country Feminina: (2003, 2004, 2010, 2011 e 2017).
Copa Brasil de Cross Country Masculina: 2003.
Campeonato Carioca Masculino Individual: 1977.
Campeonato Carioca Unificado: (2000, 2001, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019).
Campeonato Carioca Masculino: (1933, 1934, 1935, 1951, 1952, 1953 e 1971).
Campeonato Carioca Feminino: (1933, 1934, 1935, 1947, 1954, 1955, 1969, 1970, 1971, 1977, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990).
Campeonato Carioca Juvenil-A Feminino Individual: 1977.
Campeonato Carioca Juvenil-A Feminino por Equipes: 1977.
Campeonato Carioca Juvenil-B Feminino por Equipes: 1977.
Campeonato Carioca Juvenil-B Feminino Individual: 1977.
Campeonato Carioca dos 3000m Rasos: 2010.
Campeonato Carioca de Corrida de Fundo Masculino: 1989.
Campeonato Carioca de Corrida de Fundo Feminino: (1983, 1987 e 1990).
Campeonato Carioca de Cross Country Feminino: (2005, 2010 e 2017).
Campeonato Carioca de Cross Country Masculino: 2010.
Campeonato Carioca de Provas Combinadas: 2013.
Festival José Telles da Conceição: 2001.
Competição Aberta em Belo Horizonte: 2016.

Infanto-Juvenil

Troféu Brasil de Atletismo Geral: (2013, 2015 e 2016).
Troféu Brasil de Atletismo Feminino: (2012, 2013 e 2015).
Campeonato Brasileiro Masculino: 1988.
Campeonato Brasileiro Feminino: (2008 e 2009).
Campeonato Carioca Masculino: 1968.
Campeonato Carioca Feminino: (1969, 1970, 1973, 1977, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990).

Infantil

Campeonato Carioca Infantil-A Masculino: (1933, 1934, 1935, 1937, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1997 e 1999).
Campeonato Carioca Infantil-B Masculino: (1933, 1934, 1935, 1937, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1997 e 1999).
Campeonato Carioca Infantil-B Feminino: (1933, 1934, 1935, 1937, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995 e 1997).
Campeonato Carioca Infantil-A Feminino: (1933, 1934, 1935, 1937, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 e 1997).

Novos (Extinta)

Campeonato Carioca: (1933, 1934, 1952, 1960, 1969, 1970, 1971, 1973, 1975 e 1977).

Novíssimos (Extinta)

Campeonato Carioca: (1930, 1932, 1935, 1940, 1941, 1942, 1943, 1949, 1950, 1952 e 1960).

Estreantes (Extinta)

Campeonato Carioca: (1934, 1935, 1938, 1939, 1941, 1942, 1954, 1955, 1960, 1969, 1970, 1973 e 1989).

Menores/Sub-18

Campeonato Sul-Americano de Cross Country - Individual: 2009.
Troféu Brasil de Menores: 1988.
Copa Brasil de Cross Country Masculino: 2017.
Campeonato Carioca Geral: (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019).
Campeonato Carioca Masculino: (1990, 2000, 2001, 2017 e 2018).
Campeonato Carioca Feminino: (1988, 1989, 2000, 2001, 2017 e 2018).
Campeonato Carioca Feminino de Cross Country: (2005 e 2010).
Campeonato Carioca de Provas Combinadas: 2013.
Copa Rio de Cross Country - Individual: 2009.

Mirim/Sub-16

Campeonato Carioca Geral: (2016, 2017 e 2018).
Campeonato Carioca Masculino: (2016, 2017 e 2018).
Campeonato Carioca Feminino: (2016, 2017 e 2018).
Jogos da Juventude de Atletismo: 2012.

Pré-Mirim/Sub-14

Campeonato Carioca Feminino: 2016.
Campeonato Carioca Cross-Country: 2016.

Outros

Campeonato Brasileiro Estudantil: 1994.
Campeonato Carioca Estudantil Feminino: 2016.
Olimpíadas Escolares: (2010, 2011, 2012 e 2013).
Jogos Estudantis do Rio de Janeiro - Categoria A (12 a 14 anos) Geral: 2017.
Jogos Estudantis do Rio de Janeiro - Categoria B (15 a 17 anos) Masculino: 2015.
Intercolegial - Jovem Federado Feminino: 2015.
Intercolegial - Jovenzinho Federado Feminino: (2009 e 2016).
Intercolegial - Jovem Masculino: 2010.
Intercolegial Corrida de Abertura - Jovem Federado Masculino: 2013.
Geral do JEPAR: 2010.

8px Autobol

Automobilismo

Basquete

Esta é uma lista de títulos do departamento de basquetebol conquistados pelos times profissional e das categorias de base.

Masculino

Categorias de Base

Feminino

Categorias de Base

Basquete 3x3
Categorias de Base

Bodyboarding
Masculino

Feminino

Boliche

Boxe
Adulto

Categorias de Base

Canoagem

Ciclismo
Masculino

Categorias de Base

Feminino

Ciclismo de Montanha

Columbofilia

Esgrima
Masculino

Categorias de Base

Feminino

e-Sports 
FIFA

Free Fire

League of Legends: Wild Rift

Madden NFL

PES

Futebol Americano 
Masculino
Modalidade Full Pad

Feminino
Modalidade Beach Flag Football

Modalidade Beach Football

Modalidade Flag Football

Futebol de Areia

Esta é uma lista de títulos do departamento de futebol de areia conquistados pelos times profissional e das categorias de base.

Masculino

 Embora se tenha classificado para a competição a partir do Campeonato Brasileiro de 2017, o clube é considerado campeão da Copa Libertadores de 2016. Ambas as competições estavam destinadas a serem disputadas em dezembro de 2016, no entanto, devido à tragédia com a equipe da Chapecoense, foram adiados para o início de 2017. Por motivos de homologação junto à CONMEBOL, a edição da Copa Libertadores continuou sendo referente ao ano de 2016, enquanto a Confederação de Beach Soccer do Brasil optou por deixar a edição do Campeonato Brasileiro referente ao ano de disputa, neste caso 2017.

Categorias de Base

Feminino

Futebol de Areia para Surdos

Masculino

Futebol de Botão

Modalidade 3 toques 
Campeonato Brasileiro por Equipes: 2006.
Campeonato Brasileiro Individual: 2016.
Campeonato Brasileiro Individual de Aspirantes: 2005 e 2011.
Copa do Brasil Individual: 2006 e 2018.
Copa do Brasil Individual - Série Prata: 2018.
Copa do Brasil de Clubes - Série Prata: 2008.
Campeonato Carioca por Equipes: 2005, 2016, 2017, 2018 e 2022.
Campeonato Carioca Individual: 2005 e 2016.
Campeonato Carioca Individual de Aspirantes: 2008.
Taça Guanabara por Equipes: 2017, 2018 e 2022.
Taça Rio por Equipes: 2017, 2019 e 2022.
Troféu Elinto Pires: 2021.
Torneio Rio x Minas - Taça Prata: 2020.
Vasco Open: 2005.

Modalidade 12 toques 
Campeonato Mundial por Equipes: 2014 e 2018.
Campeonato Mundial Individual: 2018.
Campeonato Sul-Americano por Equipes: 2012, 2013, 2016 e 2018.
Campeonato Sul-Americano Individual: 2018 e 2019.
Campeonato Brasileiro por Equipes - Série Ouro: 2006, 2017 e 2018.
Campeonato Brasileiro Individual - Série Ouro: 2008.
Campeonato Brasileiro por Equipes - Master Ouro: 2012, 2013, 2014 e 2016.
Campeonato Brasileiro Individual - Master Ouro: 2006, 2007, 2010 e 2011.
Campeonato Brasileiro Individual - Master Prata: 2017.
Campeonato Brasileiro Sênior - Série Ouro: 2010 e 2011.
Campeonato Brasileiro Individual - Série Bronze: 2007.
Campeonato Brasileiro Individual - Série Extra: 2008 e 2022.
Campeonato Brasileiro Individual - 4ª Divisão: 2019.
Copa do Brasil Individual - Master Ouro: 2007 e 2019.
Taça Interestadual Master por Equipes: 2010.
Taça Interestadual por Equipes: 2003, 2005 e 2008.
Taça Interestadual por Equipes - Série Prata: 2021.
Taça Interestadual Individual: 2021.
Torneio Rio-São Paulo Master por Equipes: 2015 e 2016.
Torneio Rio-São Paulo Master Individual: 2007, 2009 e 2015.
Torneio Rio-São Paulo Individual - Série Ouro: 2007.
Torneio Rio-São Paulo Individual - Série Prata: 2015.
Campeonato Carioca Master por Equipes: 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
Campeonato Carioca por Equipes: 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2017, 2018, 2019 e 2022.
Campeonato Carioca Master Individual: 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 e 2018.
Campeonato Carioca Individual: 2004, 2005, 2007, 2008, 2015, 2016, 2017, 2019 e 2022.
Campeonato Carioca Master Individual - Série Prata: 2018.
Taça Guanabara Master por Equipes: 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
Taça Guanabara por Equipes: 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018 e 2022.
Taça Rio de Janeiro Master por Equipes: 2013, 2014, 2015 e 2017.
Taça Rio de Janeiro por Equipes: 2008, 2017, 2018, 2019 e 2022.
Torneio Início do Campeonato Carioca por Equipes: 2019.
Copa Miguel Ângelo Coutinho Lemos - Master Ouro: 2014, 2015, 2019 e 2020.
Copa Miguel Ângelo Coutinho Lemos - Série Ouro: 2018, 2019 e 2022.
Copa Miguel Ângelo Coutinho Lemos - Série Prata: 2019.
Copa Miguel Ângelo Coutinho Lemos - Master Cobre: 2014.
Copa Miguel Ângelo Coutinho Lemos - Série Cobre: 2014.
Copa Guanabara por Equipes: 2006, 2007, 2009 e 2011.
Copa Guanabara - Master Ouro: 2007, 2009, 2015, 2016, 2017 e 2018.
Copa Guanabara - Série Ouro: 2007, 2011, 2014 e 2022.
Copa Guanabara - Série Prata: 2007 e 2018.
Copa Guanabara - Top 20: 2011, 2012 e 2013.
Copa Guanabara - Série Bronze: 2018.
Copa Guanabara - Master Top 40: 2013.
Copa Rio por Equipes: 2008.
Copa Rio - Master Ouro: 2015, 2016 e 2017.
Copa Rio - Master Top 10: 2009, 2010, 2011 e 2012.
Copa Rio - Série Ouro: 2015 e 2018.
Copa Rio - Master Top 20: 2013.
Copa Rio - Série Prata: 2009 e 2016.
Copa Rio - Série Bronze: 2009.
Copa Rio - Top 20: 2012 e 2013.
Copa Rio - Top 40: 2012.
Copa Rio - Top 50: 2009.
Copa Rio - Top 60: 2012.
Copa Manoel Gomes Tubino - Master - Top 10: 2013.
Copa Manoel Gomes Tubino - Master Ouro: 2008, 2009 e 2015.
Copa Manoel Gomes Tubino - Série Ouro: 2018 e 2022.
Copa Manoel Gomes Tubino - Master Prata: 2008 e 2015.
Copa Manoel Gomes Tubino - Série Prata: 2008.
Copa Manoel Gomes Tubino - Master - Top 40: 2012.
Copa Carioca - Master Ouro: 2008.
Copa Carioca - Série Ouro: 2007 e 2008.
Copa Carioca - Master Top 10: 2007, 2008, 2009 e 2012.
Copa Carioca - Master Top 30: 2012.
Copa Carioca - Top 40: 2013.
Copa Maracanã - Master Ouro: 2009, 2017 e 2022.
Copa Maracanã - Série Ouro: 2009, 2015 e 2022.
Copa Maracanã - Série Bronze: 2017.
Copa Maracanã - Master Top 40: 2012.
Copa Maracanã - Série Cobre: 2015.
Copa Geraldo Cardoso Décourt - Master Ouro: 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 e 2017.
Copa Geraldo Cardoso Décourt - Série Ouro: 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2017, 2019 e 2022.
Copa Geraldo Cardoso Décourt - Master Prata: 2007.
Copa Geraldo Cardoso Décourt - Série Prata: 2006 e 2007.
Copa Geraldo Cardoso Décourt - Top 20: 2011.
Copa Geraldo Cardoso Décourt - Master Top 30: 2013.
Copa Geraldo Cardoso Décourt - Top 30: 2013.
Copa Geraldo Cardoso Décourt - Top 40: 2011.
Copa FEFUMERJ por Equipes: 2003, 2005, 2007 e 2008.
Copa FEFUMERJ Master: 2003, 2006, 2007 e 2008.
TOP: 2003.
Copa União - Série Ouro: 2004.
Copa Imperial - Master Ouro: 2004.
Copa Imperial - Série Ouro: 2004.
Copa Corcovado - Master Ouro: 2004.
Copa Corcovado - Série Bronze: 2004.
Copa Mandala Individual: 2021.
Copa Curitiba Individual: 2005.
Copa Poços de Caldas: 2011.
Taça Carlos Belmonte: 2020.
Taça STAM por Equipes: 2021.
Taça STAM Individual: 2021.
Torneio Aberto de Itaipava: 2007.
Torneio Cia do Botão: 2006.
Champions da Botão F.C.: 2022.
Torneio Início da Botão F.C. por Equipes: 2022.
Vasco Open: 2005 e 2006.
Rio Open: 2022.
River Futebol Club Open: 2006.
Grajaú Open: 2004.
Taça Gávea: 2004.
C.R.V.G. x Aprofume: 2004.
I Metropolitana Open: 2003.
II Metropolitana Open: 2003.
Nilópolis Open: 2003.
Viseu Open: 2003.
Aberto de Valença: 2003.
II Expo Futebol de Botão por Equipes: 2021.

¹: Série Ouro, Prata, Bronze e Cobre equivalem, respectivamente a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª divisão.
²: As 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª etapas do Campeonato Carioca Individual equivalem a: Copa Miguel Angelo Coutinho Lemos; Copa Guanabara; Copa Rio; Copa Manoel Gomes Tubino; Copa Maracanã e Copa Geraldo Cardoso Décourt, respectivamente.

Modalidade Chapas 
Campeonato Mundial por Equipes: 2022.
Campeonato Sul-Americano por Equipes: 2018.
Campeonato Sul-Americano Individual: 2018.
Campeonato Brasileiro por Equipes: 2019.
Campeonato Brasileiro Individual: 2019.
Campeonato Carioca por Equipes: 2019.
Campeonato Carioca Individual: 2019.
1ª Etapa do Carioca Individual: 2019.
2ª Etapa do Carioca Individual: 2019.

Modalidade Disco Liso 
Campeonato Brasileiro: 2006.
Centro Sul-Brasileiro Individual - Série Prata: 2010.
Campeonato Carioca por Equipes: 2012 e 2013.
Campeonato Carioca Individual: 2007, 2008 e 2010.
Taça Guanabara - Série Ouro: 2012 e 2013.
Copa Vasco da Gama: 2012.
Copa da Federação - Master: 2007.
Copa da Federação - Série Ouro: 2011.
Copa da Federação - Série Prata: 2012, 2014 e 2016.
Copa da Federação - Série Bronze: 2016.
Copa Rio Sênior: 2011.
Copa Rio - Série Ouro: 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 e 2016.
Copa Rio - Série Prata: 2007, 2010, 2014 e 2016.
Torneio Integração - Série Prata: 2016.
Torneio Início: 2011, 2013 e 2014.
Torneio de Verão da AFUMIG: 2010.
Portuguesa Open Adulto: 2013, 2014 e 2016.

Modalidade Disco Livre 
Campeonato Carioca Individual: 2012 e 2015.
Campeonato Carioca Individual - Série Prata: 2017.
Campeonato Carioca Master Individual: 2007.
Taça Guanabara - Série Ouro: 2011.
Copa Rio Individual: 2016.
Copa da Federação - Série Prata: 2010 e 2017.
Copa FEFUMERJ: 2006.
Portuguesa Open: 2011.

Modalidade Pastilha 
Campeonato Carioca por Equipes: 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2022.
Campeonato Carioca Individual: 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013 e 2022.
Campeonato Carioca Individual Sênior: 2012.
1° Turno do Carioca Sênior: 2012.
2° Turno do Carioca Sênior: 2012.
Copa Lagos: 2009.
Copa Capital: 2006, 2007, 2009 e 2014..
Copa Serrana: 2007, 2009 e 2011.
Copa Serrana Sênior: 2011.
Copa Baixada: 2006, 2008, 2009 e 2011.
Copa Interior: 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015.
Copa Interior Sênior: 2011.
Copa da Federação: 2011.
Taça Guanabara por Equipes: 2006, 2007 e 2008.
Taça Rio por Equipes: 2006, 2007 e 2008.
Copa FEFUMERJ por Equipes: 2010 e 2011.
Copa Friburgo: 2011.
Supercopa Interclubes por Equipes: 2010.
Supercopa Interclubes Individual: 2005 e 2006.
Copa São Jorge: 2007.
Taça Show de Bola: 2006.
FEFUMERJ Open - Individual: 2018.
Vasco Open: 2006.

¹: A partir do ano de 2012 o Campeonato Carioca foi dividido em 2 turnos, anteriormente, eram 6 etapas (Copa Lagos, Copa Capital, Copa Serrana, Copa Baixada, Copa Interior e Copa da Federação).

Modalidade Dadinho 
Campeonato Brasileiro por Equipes - Série Prata: 2011.
Campeonato Brasileiro por Equipes - Série Bronze: 2018.
Campeonato Brasileiro por Equipes - Série D: 2019.
Copa do Brasil Individual - Série Ouro: 2011.
Copa do Brasil Individual - Série Prata: 2017.
Campeonato Carioca por Equipes: 2011.
Campeonato Carioca Individual: 2008 e 2019.
Copa José Alexandre¹: 2021.
1ª Etapa do Carioca Individual - Série Prata: 2019.
3ª Etapa do Carioca Individual Sênior: 2016.
3ª Etapa do Carioca Individual - Série Ouro: 2019.
4ª Etapa do Carioca Individual - Série Ouro: 2019.
6ª Etapa do Carioca Individual - Série Ouro: 2019.
Copa Interior: 2022.
Copa Independência - Série Bronze: 2006.
Copa Hamilton Tavares Neto - Master Ouro: 2022.
Taça Interior: 2019.
Copa Futmesa Rio: 2011.
Copa Pai Santana: 2015.
Copa Verão: 2006.
1° Torneio Cia do Botão: 2006.
2° Torneio Cia do Botão: 2006.
C.R.V.G. x Aprofume: 2006.
Vasco Open: 2006.
Flu Open: 2006.
ASBAC Open: 2011.
Florianópolis Open: 2011.
Clube dos 500 Open: 2011.
Light Open - 9x3: 2021.
Aberto da Colina: 2017.
Aberto de Maria da Graça: 2016.
Aberto de Bonsucesso: 2016.
Aberto do America Football Club: 2017.
Aberto de Páscoa do Clube dos 500: 2018.

¹: Equivalente a 1ª etapa do Campeonato Carioca Individual - Série Ouro.

Modalidade Sectorball 
Campeonato Sul-Americano por Equipes: 2017 e 2019.
Campeonato Sul-Americano Individual: 2017.
Sectorball Friendship's Cup: 2012.
Brazil's International Open: 2012.
Campeonato Brasileiro por Equipes: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.
Campeonato Brasileiro de Duplas: 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016.
Campeonato Brasileiro Individual: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2018.
Campeonato Carioca por Equipes: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 e 2022.
Campeonato Carioca Individual: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
Campeonato Carioca de Duplas: 2011, 2013, 2014, 2015 e 2019.
Taça Budapeste: 2013, 2014 e 2016.
Taça Rio: 2013 e 2014.
Copa Rio: 2016
1ª Etapa do Carioca: 2010, 2011 e 2012.
2ª Etapa do Carioca: 2010, 2011 e 2012.
3ª Etapa do Carioca: 2010 e 2012.
4ª Etapa do Carioca: 2010 e 2012.
Copa Lagos: 2010.
Vasco Open: 2006.
Copa Vasco-Bangu: 2012.

Modalidade Subbuteo 
Campeonato Sul-Americano por Equipes: 2010, 2013, 2014, 2015, 2018 e 2019.
Campeonato Sul-Americano Individual: 2019.
Copa Deserto do Atacama Individual: 2016.
Campeonato Brasileiro por Equipes: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019.
Campeonato Brasileiro Individual: 2013, 2016 e 2019.
Campeonato Carioca por Equipes: 2016, 2017, 2018 e 2019.
Campeonato Carioca Individual: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
GP do Brasil: 2017.
International Grand Prix do Rio de Janeiro: 2014.
Internacional Open do Rio de Janeiro Individual: 2019.
International Open of Osaka Individual: 2016.
International Open de Londrina Individual: 2013.
International Open de São Paulo por Equipes: 2022.
International Open de São Paulo Individual: 2013 e 2014.
International Open de Rio Nilópolis Individual: 2014.
Open de São Paulo Individual: 2022.

Categorias de base 
Juvenil/Sub-20

Modalidade 12 toques
Campeonato Brasileiro Individual: 2006, 2007, 2011 e 2012.
Torneio Rio-São Paulo Individual: 2007.
Campeonato Carioca Individual: 2005, 2006 e 2010.
Copa Geraldo Cardoso Décourt: 2006.
Copa Manoel Gomes Tubino: 2006 e 2010.
Copa Maracanã: 2010.
Copa Guanabara: 2006.

Modalidade Pastilha
Campeonato Carioca Individual: 2006.

Infanto-Juvenil/Sub-18

Modalidade 12 Toques
Campeonato Brasileiro Individual: 2011 e 2012.
Torneio Rio-São Paulo: 2007.

Modalidade Pastilha
Campeonato Estadual: 2006.
Copa Capital: 2006.
Copa Interior: 2006.

Modalidade Dadinho
Campeonato Carioca Individual: 2016.
1ª Etapa do Carioca Individual: 2016.
2ª Etapa do Carioca Individual: 2016.
3ª Etapa do Carioca Individual: 2016.

Infantil/Sub-15

Modalidade 12 toques
Campeonato Brasileiro Individual: 2009 e 2010.
Campeonato Carioca Individual: 2009.
Copa Geraldo Décourt: 2009.
Copa Guanabara: 2009.
Copa Manuel Gomes Tubino: 2006 e 2009.
Copa Carioca: 2009.
Copa Maracanã: 2009.

Modalidade Pastilha
Copa Interior: 2009.
Copa Lagos: 2011.

Futebol de Salão
Masculino

Categorias de Base

Feminino

Categorias de Base

Futebol Society
Masculino

Categorias de Base

Feminino

Futevôlei 
Masculino

Feminino

Ginástica Artística
Adulto

Categorias de Base

Ginástica de Trampolim
Adulto

Categorias de Base

Ginástica Rítmica
Adulto

Categorias de Base

Golfe

Halterofilismo 
Adulto

Categorias de Base

Handebol 
Masculino

Categorias de Base

Feminino

Categorias de Base

Handebol de Praia
Masculino

Feminino

Hipismo
Masculino

Categorias de Base

Hóquei em Linha

Jazz
Adulto

Categorias de Base

Jiu-Jitsu 
Adulto

Categorias de Base

Judô 
Masculino

Categorias de Base

Feminino

Categorias de Base

Karatê
Adulto

Categorias de Base

Kickboxing 
Modalidade Light Contact

Modalidade Point Fightning

Kung Fu 
Categorias de Base

Maratonas Aquáticas 
Adulto

Categorias de Base

Motonáutica

Nado Sincronizado

Natação

Adulto 
Líder do Ranking Nacional: (2000 e 2001).

Copa Itália (Santiago do Chile): (1986 e 1991).
Campeonato Brasileiro de Clubes da Colônia Portuguesa: (1991 e 1993).
Troféu Maria Lenk: (1999, 2000 e 2001).
Troféu José Finkel: (1999 e 2000).
Campeonato Carioca: (1999, 2000 e 2001).
Campeonato Carioca Feminino: (1958 e 1959).
Campeonato Carioca - Troféu Eficiência: (1956, 1957 e 1958).
Campeonato Carioca de Inverno: (1987, 1988 e 1999).
Copa Rio: (1999, 2000 e 2001).
Taça Eficiência: (1957, 1958 e 1959).
2º Circuito da Baixada Fluminense: 2021.
52º Torneio Federação Aquática do Rio de Janeiro: 1987.
Troféu Rogério Carneiro/Copa Rio: (1999, 2000 e 2001).
Troféu Jornal dos Sports: 1985.
Troféu Jornal do Brasil: 1985.
Troféu Rubem Dinard: 1969.
Troféu IACI: 1966.
Troféu Superball: (1955, 1956 e 1957).
Troféu Maria Helena Alves: (1950, 1955, 1956, 1957, 1958 e 1959).
Troféu Ministro Gama Filho: 1955.
Troféu Belfort Duarte: 1955.
Prova A Noite: (1946 e 1947).
Prova Correio de Noite: (1946 e 1947).

Outras Categorias 
Master
Campeonato Sul-Americano de Masters: 1998.
Campeonato Brasileiro de Masters: 2021.
Campeonato Brasileiro de Masters - Equipes Pequenas: 2022.
Circuito Estadual Master: 2019
Campeonato Carioca Master de Inverno: 2018.
Campeonato Carioca Master de Verão: 2018.
Troféu Marcelo Carli: 2018.
Troféu Aran e Zaven Boghossian: 2019.
Troféu Marlene Mendes: 2019.
Troféu Carlos Roberto Silva: 2019.
Troféu Carla Azevedo Mattos: 2019.

Pré-Master
Campeonato Sul-Americano de Pré-Masters: 1999.
Campeonato Carioca de Pré-Master de Inverno: 2011.

Sênior
Campeonato Brasileiro Sênior de Verão: (2000 e 2001).
Troféu Daltely Guimarães/Campeonato Brasileiro Sênior de Inverno: (2000 e 2001).
Troféu Rede Manchete: 1987.

Categorias de base 
Várias
Campeonato Carioquinha de Verão: 2019.

Juniores
Troféu Júlio de Lamare/Campeonato Brasileiro Júnior de Verão: (1999, 2000 e 2001).
Troféu Tancredo Neves/Campeonato Brasileiro Júnior de Inverno: (2000 e 2001).
Campeonato Carioca: (1959 e 1960).
Campeonato Carioca de Verão - Módulo Azul: 2002.
Campeonato Carioca de Verão - Módulo Branco: 2002.

Juvenil
Troféu Carlos Campos Sobrinho/Campeonato Brasileiro Juvenil de Verão: 2000.
Campeonato Carioca: 1990.
Campeonato Carioca - Juvenil A: (1960, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 e 1988).
Campeonato Carioca - Juvenil B: (1978, 1987 e 1988).
Campeonato Carioca Juvenil de Inverno - Módulo Azul: 2002.
Campeonato Carioca Juvenil de Inverno - Módulo Branco: 2002.
Campeonato Carioca Juvenil de Verão - Módulo Azul: 2002.
Campeonato Carioca Juvenil de Verão - Módulo Branco: 2002.
Troféu Rede Manchete - Juvenil B: 1987.

Infanto-Juvenil
Campeonato Carioca: (1955, 1956, 1957, 1958, 1959 e 1961).

Infantil
Troféu Ruben Dinard/Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno: (1999, 2000 e 2001).
Campeonato Carioca Infantil de Inverno - Módulo Azul: 2002.
Campeonato Carioca Infantil de Inverno - Módulo Branco: 2002.
Campeonato Carioca Infantil de Verão - Módulo Branco: 2002.
Campeonato Carioca Infantil de Verão - Módulo Azul Feminino: 2002.

Mirim
Campeonato Carioca: (1979 e 1982).

Petiz
Troféu Petiz: 1970.
Festival Sudeste Petiz de Natação: (2000_1 e 2000_2).

Estreantes
Campeonato Carioca Feminino: (1958 e 1960).

Aprendizes
Campeonato Carioca: 1966.

Outros
Jogos Infantis: 1966.
Jogos Infantis Femininos: 1965.
Campeonato Carioca de Inverno para Atletas não Federados - Geral: 2010.

Natação Paralímpica

Pólo Aquático 
Masculino

Feminino

Categorias de Base

Prancha à Vela

Remo 
Adulto

Categorias de Base

Saltos Ornamentais
Adulto

Categorias de Base

Showbol
Masculino

Surfe
Masculino

Taekwondo
Masculino

Feminino

Tênis
Adulto

Categorias de Base

Tênis de Mesa
Masculino

Categorias de Base

Feminino

Categorias de Base

Tiro Desportivo

Tiro com Arco
Adulto

Categorias de Base

Triatlo

Vale-Tudo

Vela

Vôlei
Esta é uma lista de títulos do extinto departamento de voleibol conquistados pelos times profissional e das categorias de base.

Masculino

Categorias de Base

Feminino

Categorias de Base

Vôlei de Praia
Esta é uma lista de títulos conquistados por atletas representando o clube em competições nacionais e internacionais de vôlei de praia.

Voleibol Sentado 
Masculino

Xadrez 
Adulto

Categorias de Base

Ligações externas 
 
 

Titulos
Vasco Gama